Пьер Саа́с (; ) — французский кёрлингист.

В составе мужской сборной Франции участник  (заняли девятое место). Чемпион Франции среди мужчин.

Играл на позиции третьего.

Достижения 
 Чемпионат Франции по кёрлингу среди мужчин: золото (1979).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Чемпионы Франции по кёрлингу